

Persone 
 Alfredo Caselli (1865-1921), mecenate
 Angelo Piola Caselli (1819-1873), generale italiano
 Azzio Caselli (1847-1898), chirurgo e docente italiano 
 Carlo Francesco Maria Caselli (1740-1828), cardinale
 Carlo Giuseppe Piola Caselli (1821-1881), generale italiano
 Caterina Caselli (1946), cantante
 Chiara Caselli (1964), attrice e regista
 Crescentino Caselli (1849-1932), ingegnere e architetto
 Cristoforo Caselli (1460-1521), pittore
 Eduardo Piola Caselli (1868-1943), magistrato, giurista e politico italiano
 Enzo Caselli (1909-...), calciatore italiano, di ruolo portiere
 Esteban Juan Caselli (1942), politico e ambasciatore
 Fabio Caselli (1980), calciatore
 Flavio Caselli (1953-2015), politico italiano
 Gian Carlo Caselli (1939), magistrato
 Giordano Caselli (1928), ex calciatore italiano
 Giovanni Caselli (1815-1891), abate inventore del pantelegrafo
 Giovanni Caselli (1698-1752), decoratore italiano
 Giovanni Caselli (1939), antropologo e divulgatore scientifico.
 Giuseppe Caselli (1893-1976), pittore
 Leandro Caselli (1854-1906), architetto italiano
 Marco Caselli Nirmal (1957), fotografo italiano 
 Nadir Caselli (1989), attrice
 Renato Piola Caselli (1866-1948), generale italiano
 Roberto Caselli (...-1918), calciatore italiano
 Stefano Caselli (1978), autore di fumetti

Altro 
 Chiesa di San Michele a Caselli, chiesa della città metropolitana di Firenze
 Riserva naturale Caselli, riserva naturale protetta della Toscana
 Riserva naturale di Monterufoli-Caselli, riserva naturale protetta della Toscana

Pagine correlate 
 Casella
 Casello